

Маґдаленкі — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Маґдаленкі — село в гміні Пемпово Гостинського повіту Великопольського воєводства